Milbitz ist der Name folgender Orte in Thüringen:

 Milbitz (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera
 Milbitz (Königsee), Ortsteil der Stadt Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Milbitz (Rudolstadt), Ortsteil der Stadt Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt